Mohammed Noor Adam Hosawi - em árabe, محمد نور آدم هوساوي (Meca, 26 de Fevereiro de 1978) é um futebolista saudita.

Carreira 
Noor  fez parte do elenco da Seleção Saudita de Futebol da Copa do Mundo de 2002 e 2006.

Títulos
Al-Ittihad
Campeonato Saudita: 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2009
Copa da Federação Saudita: 1999
Recopa Asiática: 1999
Copa dos Campeões do Golfo: 1999
Supercopa Saudita-Egipcía: 2001, 2003
Copa do Príncipe Crown: 2001, 2004
Liga dos Campeões da Ásia: 2004, 2005
Liga dos Campeões Árabes: 2004
Arábia Saudita
Copa das Nações Árabes: 2002
Copa das Nações do Golfo: 2003

Individuais
Jogador Árabe do Ano: 2003
Melhor Jogador da Copa das Nações Árabes: 2002
Artilheiro da Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2005 (2 gols)

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Meca
Futebolistas da Arábia Saudita
Futebolistas do Ittihad FC
Futebolistas do Al-Nassr Football Club
Jogadores da Seleção Saudita de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa da Ásia de 2000
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006